Vivenza ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Marc Vivenza (* 1957), französischer Musiker, Musikwissenschaftler und Philosoph 
 Vittorina Vivenza (1912–2007), italienische Leichtathletin